В число африканских иммигрантов включаются не только чернокожие южнее Сахары, но и иммигранты из всего географического континента в целом (включая из  Магриба и Египта).

Обзор 
Европа является основным местом приёма африканских мигрантов во всём мире. Численность мигрантов составляет порядка 4,6 млн, по данным Международной организации по миграции. Но Институт миграционной политики считает, что существует от семи до восьми миллионов нелегальных африканских иммигрантов живущих в Евросоюзе — фактическое количество меняется в зависимости от схемы регуляризации в государствах-членах. Примерно две трети африканцев в Европе из Северной Африки. Растёт число мигрантов из Западной Африки (во основном Ганы, Нигерии и Сенегала).

Совет Европы записывает прибывающих людей в соответствии с их родиной, но собранные данные распределяются по категориям «К югу от Сахары» и «Северная Африка». Число мигрантов из Африки южнее Сахары в Европе от 3,5 до 8 млн человек, сосредоточены они в основном в Бельгии, Франции, Италии, Нидерландах, Португалии и Великобритании.

Статистика по странам

См. также 
 Афроамериканцы
 Афро-латиноамериканцы
 Евроамериканцы
 Афротурки

Примечания 

Африканские диаспоры
Население Европы